Pirapora do Bom Jesus kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pirapora do Bom Jesus (ort), São Paulo, 
 Pirapora do Bom Jesus (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar